Antonio Barolini (1910-1971) – scrittore, poeta e giornalista italiano. 
 Helen Barolini (n. 1925) – scrittrice statunitense. 
 Teodolinda Barolini (n. 1951) – accademica, saggista, filologa, italianista, dantista statunitense.